Đaković ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Đaković (* 1987), österreichischer Fußballspieler bosnischer Herkunft

Siehe auch:
 Đuro Đaković (Unternehmen), kroatisches Industrieunternehmen